Daniels (Virgínia de l'Oest)
 Personatges:
 Daniels (Star Trek), personatge fictici de l'univers Star Trek que apareix a la sèrie Star Trek: Enterprise i és interpretat per Matt Winston 
 Anthony Daniels
 Antonio Daniels (Columbus, Ohio, 1975), jugador professional de basquetbol que juga als Washington Wizards de l'NBA
 Charles Meldrum Daniels
 Dani Daniels (Comtat d'Orange, Califòrnia, 1989), directora i actriu pornogràfica nord-americana 
 David Daniels (Spartanburg, Carolina del Sud, Estats Units, 1966), contratenor estatunidenc 
 Gary Daniels
 Lee Daniels
 Lisa Daniels
 Mel Daniels
 Mitch Daniels (1949), governador d'Indiana membre del Partit Republicà
 Peter T. Daniels, estudiós dels diferents tipus d'escriptura 
 Stormy Daniels (Baton Rouge, Louisiana, 1979), actriu, directora i productora de cinema pornogràfic